Camilleri es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Andrea Camilleri (1925–2019), guionista, director teatral y televisivo y novelista italiano.
 Antoine Camilleri (1965), sacerdote maltés, subsecretario de Relaciones de la Santa Sede con los Estados.
 Margaret Camilleri conocida como Morena (1984), cantante maltesa.
 Vincenzo Camilleri (1992), futbolista italiano.